Сабо — многозначное понятие, в том числе венгерская фамилия ():

 Сабо () — деревянные башмаки во Франции.

Фамилия 
 Сабо, Анталь (1910—1958) — венгерский футболист.
 
 Сабо, Амаду (род. 2000) — нигерский футболист.
 Сабо, Арпад (1957) — румынский дзюдоист.
 
 Сабо, Валерия (род. 1983) — венгерская гандболистка.
 Сабо, Вилмош (род. 1964) — румынский саблист.
 Сабо, Габор (1936—1982) — венгерский джазовый гитарист.
 Сабо, Габриэла (род. 1975) — румынская спортсменка.
 Сабо, Габриэлла (род. 1986) — венгерская байдарочница.
 Сабо, Георгий Петрович (1880—1959) — академик, химик.
 Сабо, Гергей-Андраш-Дьюла (род. 1983) — румынский шахматист.
 Сабо, Дежё (род. 1967) — венгерский многоборец.
 Сабо, Дежо (1879—1945) — венгерский лингвист и писатель.
 Сабо, Дьюла (1930—2014) — венгерский актёр.
 Сабо, Екатерина (род. 1967) — румынская спортивная гимнастка.
 Сабо, Жофия (Софи Эванс; род. 1976) — венгерская порноактриса.
 Сабо, Золтан фон (1882—1944) — венгерский ботаник.
 Сабо, Ида (1915—2016) — югославская общественная и политическая деятельница, Герой Социалистического Труда СФРЮ.
 Сабо, Илдико (род. 1951) — венгерская киноактриса и режиссёр.
 Сабо, Илона (1939—1956) — венгерская цыганка, участница восстания 1956 года.
 
 
 
 Сабо, Криста фон — австрийская фигуристка.
 Сабо, Кристиан (род. 1989) — венгерский шахматист.
 Сабо, Лайош (1956) — венгерский борец.
 
 Сабо, Лёринц (1900—1957) — венгерский поэт, переводчик.
 Сабо, Магда (1917—2007) — венгерская писательница.
 Сабо, Матьяш (род. 1991) — немецкий саблист.
 Сабо, Милан (род. 1990) — венгерский биатлонист и лыжник.
 Сабо, Ник (род. 1964) — американский учёный-компьютерщик, правовед и криптограф.
 Сабо, Орест (1867—между 1939 и 1944) — русинский венгерский политик, министр по делам Руськой Краины.
 Сабо, Пал (1893—1970) — венгерский писатель.
 Сабо, Раду (род. 1971) — румынский футболист.
 Сабо, Река (род. 1967) — румынская рапиристка.
 Сабо, Сильвия (род. 1978) — венгерская байдарочница.
 Сабо (Забо), Томас (род. 1966) — французский сценарист, художник-оформитель и режиссёр мультсериалов.
 Сабо, Ференц (1902—1969) — венгерский композитор.
 Сабо, Ференц (1948) — венгерский дзюдоист.
 Сабо, Фёдор Фёдорович (1944—1988) — советский стрелок из лука, тренер.
 Сабо, Херма (1902—1986) — венгерская фигуристка.
 Сабо, Шандор (1906—1966) — венгерский, чехословацкий и американский борец.
 Сабо, Штефан (1911—1954) — румынский шахматист.
  (1945—2022) — венгерская теннисистка.
 Сабо, Эрвин (1877—1918) — венгерский теоретик марксизма, деятель рабочего движения, историк.
 Сабо, Эрнё (1900—1966) — венгерский киноактёр.
 
 Сабо, Янош (1897—1957) — венгерский повстанческий командир 1956 года.

Двойные фамилии 
 Сабо-Орбан, Ольга (род. 1938) — румынская фехтовальщица.
 Петер Сабо, Сильвия (род. 1982) — венгерская певица.

Топоним 
 Сабо — деревня в Лужском районе Ленинградской области России.
 Сабо — село в Городском округе «Охинский» Сахалинской области России.
 Сабо — река на Сахалине.